Az 1982-es 1. divisjon volt a 38. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Norvégiában.

A címvédő a Vålerengen volt. A szezont a Viking csapata nyerte, a bajnokság történetében hetedjére.

Tabella

Osztályozó

Meccstáblázat

Statisztikák

Gólkirály 
 Tor Arne Granerud (HamKam) – 11 gól
 Trygve Johannessen (Viking) – 11 gól

Jegyzetek

További információk 
 

Norvég labdarúgó-bajnokság
Eliteserien szezonok